Piermont kan syfta på:

Piermont, New Hampshire
Piermont, New York
 Piermont Beach – en strand i Australien